Cikedung (Cikedung)
 Cikedung (Mancak)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing